Faó de Mitilene, favorit de la poetessa Safo
 Faó (metge), antic metge grec
 Faó (llibert), llibert de l'emperador Neró.